Desire () — семнадцатый студийный альбом американского автора-исполнителя Боба Дилана. Выпущен в январе 1976 года на лейбле Columbia Records.

Об альбоме 
Большинство песен было написано в соавторстве с театральным режиссёром и автором песен Жаком Леви (), и представляют собой длинные песни-истории. Наибольшую известность получила открывающая альбом песня «Hurricane». Она является протестом против осуждения боксёра Рубина Картера по прозвищу «Ураган» (), обвиняемого в тройном убийстве.

Альбом получил хорошие оценки и был на первой позиции в Billboard Top LP’s & Tape в течение пяти недель, став одним из самых продаваемых альбомов Дилана (и получив статус дважды платинового), а также поднялся до третьей позиции в Великобритании. Альбом занял первую позицию списке альбомов года журнала New Musical Express.

Список композиций 
Все песни написаны Бобом Диланом и Жаком Леви, если не указано иное.

Сторона 1
 «Hurricane» — 8:33
 «Isis» — 6:58
 «Mozambique» — 3:00
 «One More Cup of Coffee (Valley Below)» (Дилан) — 3:43
 «Oh, Sister» — 4:05

Сторона 2
 «Joey» — 11:05
 «Romance in Durango» — 5:50
 «Black Diamond Bay» — 7:30
 «Sara» (Дилан) — 5:29

Участники записи 
 Боб Дилан — вокал, ритм-гитара, губная гармоника, клавишные в «Isis»

  — скрипка
  — ударные, фортепиано
 Доминик Кортезе — аккордеон, мандолина
  — бузуки
  — бас-гитара, бэк-вокал
 Эммилу Харрис — бэк-вокал
 Рони Блэкли — бэк-вокал в «Hurricane»
  — бэк-вокал в «Hurricane»
 Лютер Рикс — конги в «Hurricane»

Технический персонал
  — продюсер
 Лютер Рикс — дирижёр
 Стэн Калина — мастеринг
 Дон Миен — звукооператор
 Лу Ваксман — директор звукозаписи
 Рут Бернал — фотограф
  — художественное оформление обложки
 Джон Берг — дизайн обложки

Позиции в чартах

Примечания

Литература

Ссылки 
 Страница альбома на сайте Боба Дилана

Альбомы Боба Дилана
Альбомы Columbia Records